Армянская рапсодия:

музыка:
 Армянская рапсодия (Ипполитов-Иванов) — произведение для оркестра Михаила Ипполитова-Иванова (1895)
 Армянская рапсодия (Баласанян) — произведение для оркестра Сергея Баласаняна (1944)
 Армянская рапсодия (Бабаджанян и Арутюнян) — произведение для двух фортепиано А. Бабаджаняна и А. Арутюняна (1950)

кино:
 Армянская рапсодия (фильм) — бразильский документальный фильм